Osoby o tym nazwisku:
 David Gahan – brytyjski muzyk
 Tracy Gahan – amerykańska koszykarka